Sejet kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Sejet (Horsens Kommune) – landsby i Uth Sogn, Horsens Kommune
 Sejet (Svendborg Kommune) – bebyggelse i Gudbjerg Sogn, Svendborg Kommune